Девяносто пятая дивизия:

 95-я стрелковая дивизия (1-го формирования) СССР
 95-я стрелковая дивизия (2-го формирования) СССР
 95-я стрелковая дивизия (3-го формирования) СССР
 95-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 95-я авиационная дивизия СССР
 95-я пехотная дивизия (США) США
 95-я дивизия ПВО СССР
 95-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 96 дивизия